Абу́ Хуза́йфа Ва́сил ибн Ата аль-Газзаль (; ,  — ) — один из основоположников мутазилизма.

Биография 
Родился в 699 году в Медине. Перебравшись в Басру, стал активным участником кружка Хасана аль-Басри. Однако разойдясь с последним в определении человека, совершившего тяжкий грех, Васил ибн Ата с группой единомышленников покинул кружок.

Взгляды 
Богословские тезисы Васила ибн Ата вошли в состав «пяти основоположений» мутазилизма. Его политическая позиция характеризовалась отказом от хариджизма и мурджиизма и утверждением того, что в «верблюжьей» (656 г.) и Сиффинской (657 г.) битвах между Али и его противниками одна из сторон была не права — без уточнения, какая именно.

Согласно аль-Джахизу, он был первым доксографом, классифицировавшим категории «заблудших» (мулхидун), хариджитов, «крайних» шиитов, хашавитов.

Труды 
Ему приписывается авторство нескольких сочинений, в том числе «Аль-Ма́нзиля бэйн аль-манилятэ́йн» (), «Ат-Таухи́д ва аль-адль» (), «Табака́т ахль аль-ильм ва аль-хакк» () и «Ас-Саби́ль и́ля маари́фат аль-хакк» (). Последнее сочинение сыграло важную роль в истории мусульманского права: Васил ибн Ата выделил в нём четыре способа познания истины (аль-хакк): через Писание, через достоверное предание, принятое единодушно (хабар муджтама алейхи), через умозрительное доказательство (худжжат акль) и единодушное мнение общины (иджма аль-умма); эти «принципы познания» вдохновили кодификаторов мусульманского права, в частности аш-Шафии, на установление четырёх источников фикха (усуль аль-фикх).

Примечания

Литература 
 
 Аш-Шахрастани, Мухаммад ибн Абд аль-Карим. Книга о религиях и сектах (Китаб ал-милал ва-н-нихал). Часть 1. Ислам. (перевод с араб., введение и комментарии С. М. Прозорова). М., 1984 (Памятники письменности востока, 75) — 272 с.
 Ибн ан-Надим. Китаб аль-Фихрист. Тегеран, 1971, 202—203.

Исламские богословы
Богословы Саудовской Аравии